Gerlev kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Gerlev (Frederikssund Kommune) – by i Gerlev Sogn (Frederikssund Kommune)
 Gerlev (Slagelse Kommune) – bebyggelse i Gerlev Sogn (Slagelse Kommune)
 Gerlev Sogn (Frederikssund Kommune) – sogn i Frederikssund Kommune
 Gerlev Sogn (Slagelse Kommune) – sogn i Slagelse Kommune
 Gerlev Kirke (Frederikssund Kommune) – kirke i Gerlev Sogn (Frederikssund Kommune)
 Gerlev Kirke (Slagelse Kommune) – kirke i Gerlev Sogn (Slagelse Kommune)
 Gerlev Idrætshøjskole – højskole i Slagelse Kommune

Se også:
 Gjerlev i Østjylland